

Lieux 
Mestre est une localité de la commune de Venise dans la région Vénétie, dans le nord-est de l'Italie

Patronymes 
 Abel Mestre : journaliste français
 Audrey Mestre : apnéiste française
 Daniel Mestre : coureur cycliste portugais
 Josep Maria Mestres Quadreny : compositeur espagnol
 José Antonio Mestre : (1952 où 1953-2015), Mort à Miami, à l’âge de 62 ans, Frère aîné de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria Teresa Mestre (née en 1956-),  du Luxembourg
 Maria Teresa Mestre : (née en 1956-), grande-duchesse du Luxembourg
Michèle Mestre (1916-1970): femme politique française, trotskyste et communiste
Numen Mestre (1923-1949) : résistant de la guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale
 Philippe Mestre : (1927-2017), homme politique français
 Sylvie Mestre : chanteuse française

Voir aussi 
 Les  de la capoeira

Divers 
 Mestre de camp : grade militaire de l'Ancien Régime.
 Bourgmestre : Titre équivalent à celui de Maire en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne et en République démocratique du Congo.
 Venise Mestre Rugby : club de Rugby à XV de Venise.
 Sur un bateau à voile latine, la mestre désigne la voile principale.
 Les Mestres forment un ordre d'érudits dans l'univers du Trône de fer de George R. R. Martin.
 Mestre Bimba (1899-1974) : capoeriste brésilien.

Homonymie de patronyme